Godofredo de Anjou puede referirse a varios condes de Anjou:

Godofredo I de Anjou (958 – 987)
Godofredo II de Anjou (1040 – 1060)
Godofredo III de Anjou (1060 – 1067)
Godofredo IV de Anjou (1098 – 1106)
Godofredo V de Anjou (1129 – 1151)